Plaats in Indonesië
 Maindu (Kedungpring), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Maindu (Montong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java